Agnes von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Brandenburg (1257–1304), Königin von Dänemark
 Agnes von Brandenburg (1298–1334), Markgräfin von Brandenburg und Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg.
 Agnes von Brandenburg (1584–1629), durch Heirat Herzogin von Pommern und Herzogin von Sachsen-Lauenburg